DMN peut faire référence à : 
 Decision Model and Notation, une norme et un langage de modélisation.
 Le code du CIO pour la Dominique.
 Direction de la météorologie nationale
 Délégué militaire national pour les Forces françaises de l'intérieur et les Francs-tireurs et partisans.